Дилиберто () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Дилиберто, Оливьеро (род. 1956) — итальянский коммунистический политический деятель.
 Дилиберто, Пьерфранческо (род. 1972) — итальянский телеведущий, кинорежиссёр, сценарист и актёр